Michalkow ist der Familienname folgender Personen:

 Nikita Sergejewitsch Michalkow (* 1945), russischer Filmregisseur und Filmschauspieler
 Sergei Wladimirowitsch Michalkow (1913–2009), russischer Schriftsteller

Siehe auch:

Mychalkowe